El término canastero estriado puede referirse a:

 canastero estriado, el nombre común de la especie de ave Asthenes maculicauda según la Sociedad Española de Ornitología; 
 canastero estriado, un nombre común de la especie de ave Thripophaga macroura;
 canastero estriado, un nombre común de la especie de ave Pseudasthenes humicola.